Копылы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Копылы — деревня в Каменецком районе Брестской области.

Россия 
 Копылы — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Копылы — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Копылы — деревня в Тужинском районе Кировской области.
 Копылы — хутор в Тюльганском районе Оренбургской области.
 Копылы — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Копылы — деревня в Пермском районе Пермского края.

Украина 
 Копылы — село в Полтавском районе Полтавской области.

См. также 

 Колония Копылы